Minicom  peut faire référence à:
 Minicom, un logiciel d'émulation de terminal pour Unix
 Minicom Advanced Systems, le fabricant de solutions KVM.